Ли Бин (; {род.16 марта 1969) — китайский футболист, нападающий. Большую часть карьеры провёл в клубе «Сычуань Цюаньсин». Более десяти лет выступал за сборную Китай по футболу. В 2000 году отправился в аренду в немецкий клуб «Киккерс», однако провёл в его составе всего шесть матчей. В настоящее время — футбольный тренер.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Несмотря на то, что Ли родился в Гуйчжоу, начал выступать за команду «Ляонин Юаньдун», представляющую северо-восток Китая. В 1995 году перешёл в команду «Гуандун Хунъюань», за которую выступал два сезона. Перед командой ставилась задача завоевать чемпионский титул, однако она закончила чемпионат 1995 года лишь четвёртой. Следующий сезон был ещё более неудачным — «Гуандун» занял в лиге лишь седьмое место, а трансфер Ли Бина за 1,5 млн юаней выкупил клуб «Сычуань Гуаньчэн». В новом клубе вновь ставились высокие задачи, однако лишь в 1999 году команда завоевала «бронзу» чемпионата. В 2002 году завершил карьеру игрока.

Международная карьера 
За национальную сборную Китая игрок начал выступать с 1992 года. За сборную провёл 78 матчей, забил 22 мяча. Принимал участие в розыгрышах Кубка Азии 1992 и 1996 годов.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру Ли начал в 2002 году, когда попал в тренерский штаб команды «Чжэцзян Люйчэн». В сезоне 2007 года Ли стал главным тренером «Чэнду Блэйдс», с которой занял второе место в первой лиге и получил право выступать в Суперлиге. В сезоне 2008 года команда успешно выступала и смогла закрепиться в высшем дивизионе, однако сезон 2009 года оказался провальным, а Ли покинул пост главного тренера уже после шести туров — команда одержала всего одну победу и пять раз проиграла. С 2010 года начал тренировать молодёжные команды Китая, сначала в качестве ассистента, затем — главного тренера. 19 мая 2013 года назначен исполняющим обязанности главного тренера команды «Гуанчжоу Фули».

Достижения

Международные 
  Китай 
 Бронзовый призёр Кубка Азии по футболу : 1992

Клубные 
 Как тренер 
  «Чэнду Блэйдс» 
 Серебряный призёр первой лиги Китая по футболу : 2006

Индивидуальные 
 Игрок года по версии Китайской футбольной ассоциации : 1994
 Лучший бомбардир Кубка Китайской футбольной ассоциации : 1996

Примечания

Ссылки 
 Информация об игроке 
 Блог Ли Бина 

Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Ханчжоу Гринтаун»
Игроки ФК «Гуандун Хунъюань»
Игроки ФК «Сычуань Гуаньчэн»
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах
Игроки сборной Китая по футболу
Футболисты Китая
Футбольные тренеры Китая